Zaccardo peut se référer à :

Patronyme 
 Cristian Zaccardo (1981 -), footballeur italien ;
  (1899 - 1996), général italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme